Джейк Уэбер (; род. 19 марта 1964) — английский актёр, известный в кино по роли Майкла в фильме «Рассвет мертвецов» и по роли Дрю в фильме «Знакомьтесь, Джо Блэк». Он также известен по роли Джо Дюбоа, мужа медиума Эллисон Дюбоа в драматическом сериале «Медиум».

Ранние годы 
Джейк Уэбер родился в Лондоне, сын Сьюзан Энн Кэролайн (дев. Кориат) и Томаса Эвелин «Томми» Уэбера (изначально Томас Эджнар Акнер), автогонщика.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании
Выпускники Миддлбери-колледжа